Radzyń peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Radzyń, village de la voïvodie de Łódź
 Radzyń, village de la voïvodie de Lubusz
et aussi
 Radzyń Chełmiński, ville de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Radzyń Podlaski, ville de la voïvodie de Lublin